Matter steht für:

 Matter, deutscher Titel des Romans Sphären (Banks) von Iain M. Banks (2008)
 Matter (Standard), ehemals Project Connected Home over IP (CHIP), Verbindungsstandard

Matter ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Matter (1906–1992), Schweizer Bankmanager, Richter und Statthalter
 Alex Matter (* um 1940), Schweizer Immunologe und Onkologe
 Bernhard Matter (1821–1854), Schweizer Krimineller
 Cyrill Matter (* 1990), Schweizer Porträtfotograf, Modefotograf, Werbefotograf und Filmemacher
 Daniel Matter (* 1957), französischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker
 Frank Matter (* 1964), Schweizer Filmregisseur und -produzent
 Franz Matter (1931–1999), Schweizer Schauspieler und Regisseur
 Frédéric Daniel Matter (1815–1890), Schweizer Unternehmer
 Hans Matter (* 1944), Schweizer Politiker (CSP)
 Heinrich Matter (1428–1508), Schultheiss von Bern 
 Herbert Matter (1907–1984), Schweizer Fotograf und Grafikdesigner
 Jean Matter (1915–1993), Schweizer Journalist, Musikpublizist und Schriftsteller
 Joy Matter (* 1935), Schweizer Politikerin (GPS)
 Karl Matter (1874–1957), Schweizer Lehrer
 Mani Matter (1936–1972), Schweizer Mundart-Liedermacher und Jurist
 Max Matter (* 1945), Schweizer Sozialanthropologe und Volkskundler
 Meret Matter (* 1965), Schweizer Theaterregisseurin
 Michel Matter (* 1964), Schweizer Politiker (GLP)
 Niall Matter (* 1980), kanadischer Schauspieler
 Paul Jakob Matter [-Bally] (1868–1950), Schweizer Unternehmer
 Rebekka Matter-Linder (* 1982), Schweizer Politikerin (Grüne)
 Rudolf Matter (Richter) (1916–2015), Schweizer Bundesrichter
 Rudolf Matter (* 1953), Schweizer Journalist, Direktor von Schweizer Radio und Fernsehen
 Sibylle Matter (* 1973), Schweizer Triathletin
 Stefan Matter (* 1987), Schweizer Telemarker
 Thomas Matter (* 1966), Schweizer Unternehmer und Politiker (SVP) 

Siehe auch: 
 Mater
 Mattner